Eerste klasse (1938/1939) był 39. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Beerschot AC.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1938 w piłce nożnej
1939 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii